Ukryty wymiar – album muzyczny
 Ukryty wymiar – film